Epworth is de naam van meerdere plaatsen:
 Epworth (Canada)
 Epworth (Engeland)
 Epworth (Zimbabwe)
 Epworth (Iowa), VS